La Deloitte Football Money League est un classement des clubs de football d'après leurs revenus dans le domaine du football. Le classement, établi annuellement par le cabinet d'audit Deloitte, permet de comparer la puissance financière des clubs de football. Il est publié au début du mois de février et se rapporte à la saison récemment terminée.

Classement des clubs

Saison 2004-2005

Saison 2005-2006 

Le chiffre généré total des vingt clubs les plus riches dépasse les 3,3 milliards d'euros.

Saison 2006-2007 

Le chiffre généré total des vingt clubs les plus riches du monde atteint 3,73 milliards d'euros.

Saison 2007-2008

Saison 2008-2009

Saison 2013-2014

Évolution par club 

Le tableau suivant retrace l'évolution des revenus en millions d'euros des premiers clubs au classement.

Notes et références 

Économie du sport
Liste de clubs de football